Linstead – miasto na Jamajce
 Linstead Magna – civil parish w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Linstead Parva – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Lynsted – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent